Feueralarm steht für:
 Eine Aktivierung eines der Alarmierungssysteme der Feuerwehr
 durch einen Brandmelder ausgelösten Hausalarm
 Einsatzalarm der Feuerwehreinsatzzentrale
 Alarmierung der Feuerwehr zu einem Brandeinsatz, siehe Alarm
 Code Red in den Hospital Emergency Codes mancher Krankenhäuser